Aliakseï Mikhaïlavitch Ouharaw - en biélorusse :  - ou Alekseï Mikhaïlovitch Ougarov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il a joué dans les équipes juniors du Neftekhimik Nijnekamsk avant de commencer sa carrière professionnelle avec le HK Iounost Minsk en 2003. L'équipe remporte l'Ekstraliga 2004 et 2005 ainsi que la Coupe de Biélorussie 2004. Il revient au Neftekhimik et évolue trois saisons dans la Superliga. Il intègre l'effectif du HK MVD lors de la saison inaugurale de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004||HK Minsk || Ekstraliga|| 10|| 5|| 11|| 16|| 4|| || || || ||
|-
| 2003-2004||HK Iounost Minsk || Ligue d'Europe de l'Est B|| 11|| 11|| 8|| 19|| 16|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK Iounost Minsk || Ekstraliga|| 10|| 5|| 11|| 16|| 4|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 22|| 8|| 8|| 16|| 38|| || || || ||
|-
| 2004-2005||HK Iounost Minsk || Biélorussie 2|| 10|| 5|| 11|| 16|| 4|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 31|| 3|| 11|| 14|| 36|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga || 8|| 5|| 3|| 8|| 8|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 45|| 8|| 10|| 18|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 45|| 9|| 11|| 20|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 31|| 1|| 1|| 2|| 10|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| HK MVD|| KHL|| 51|| 14|| 9|| 23|| 30|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| HK MVD|| KHL|| 54|| 17|| 6|| 23|| 26|| 22|| 9|| 4|| 13|| 8
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 51|| 13|| 9|| 22|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 51|| 11|| 15|| 26|| 36|| 13|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 2012-2013 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 31|| 2|| 5|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 42|| 10|| 5|| 15|| 16|| 5|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 46|| 8|| 5|| 13|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 27||5 ||7 || 12||12 ||3 ||0 ||0 || 0||25
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL ||4 || 0 || 0 || 0 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 22 || 1 || 4 || 5 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 32|| 2|| 4|| 6|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2

Statistiques internationales

Références 

Naissance en novembre 1985
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Amour Khabarovsk